Shiloh Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shiloh Church (Arkansas), ID-Nr. 75000418
 Shiloh Church (Rhode Island), ID-Nr. 71000026

Siehe auch:
 Shiloh Baptist Church